Serhij Kravčenko (1983 -) – calciatore ucraino
Andrej Grigor'evič Kravčenko (1899-1963) – generale sovietico
Aleksej Kravčenko (1986 – ) – tuffatore russo
Jurij Kravčenko (1951-2005) – militare e politico ucraino
Kostjantyn Kravčenko (1986 – ) – calciatore ucraino
Viktor Andrijovyč Kravčenko (1905-1966) – diplomatico e defezionista sovietico
Aleksandr Kravčenko (1971 – ) – giocatore di poker russo
Valerij Ivanovič Kravčenko (1939-1995) – pallavolista sovietico